«Pieces of a Dream» — перший альбом-збірник хітів американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 7 листопада 2005 року.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші